Blake Island ist der Name folgender Inseln:

 in Antarktika:
Blake Island (Antarktika), vor der Nordwestküste der Antarktischen Halbinsel 

 in den Vereinigten Staaten:
 Blake Island (Kennebec County, Maine)
 Blake Island (Oxford County, Maine)
 Blake Island (New Hampshire)
 Blake Island (Washington)

Siehe auch:
 Black Island